Een verkeersweg:
 N174 (België)
 N174 (Frankrijk)
 N174 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing